Eugeen van Mieghem, peintre belge ;
 Hilde Van Mieghem, actrice et réalisatrice belge.

Patronyme flamand